Die Leipzig Open 2022 waren ein Tennisturnier für Damen in Leipzig. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2022 und fand, nach zweijähriger Pause wegen der COVID-19-Pandemie, vom 7. bis 14. August 2022 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2022
Tennisturnier in Leipzig